Fruit en llegum de la favera.
 Llavor de la favera.
 Fava de Calabar, planta papilionàcia.
 Fava (plat), plat vegetarià turc.